Thunderstruck (nummer) - een nummer van AC/DC
Thunderstruck (film) - een film uit 2004 van Darren Ashton
Thunderstruck (boek) - een boek uit 2006 van Erik Larson
Thunderstruck (2012) - een film uit 2012 van John Whitesell